Majorka (ukrainisch ; russisch Maiorka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Majorka (Dnipro)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Majorka (Dnister)